Gli emigranti – film del 1915 diretto da Gino Zaccaria
Gli emigranti – dipinto di Raffaello Gambogi
Gli emigranti (Os imigrantes) – telenovela brasiliana